Faza grupowa Ligi Konferencji Europy UEFA (2022/2023) miała na celu wyłonienie 16 drużyn uprawnionych do gry w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy UEFA w sezonie 2022/2023. Rozgrywki wystartowały 8 września 2022 roku, a zakończyły się 3 listopada tego samego roku. W każdej z grup, wszystkie zespoły grały ze sobą dwukrotnie w systemie mecz-rewanż.

Uczestnicy 
32 drużyny wyłonionych zostało w następujących sposobach:
 5 drużyn, które wywalczyły awans poprzez fazę kwalifikacyjną w ścieżce mistrzowskiej;
 17 drużyn, które wywalczyły awans poprzez fazę kwalifikacyjną w ścieżce ligowej;
 10 drużyn, które odpadły w rundzie play-off kwalifikacji do Ligi Europy.

Podział na koszyki 
Drużyny zostały podzielone na koszyki na podstawie współczynnika UEFA na rok 2022.

Losowanie 
Losowanie grup odbyło się 26 sierpnia 2022 roku. UEFA przed losowaniem przyjęła zasadę, że drużyny z tej samej federacji nie mogą trafić do tej samej grupy. Dodatkowo ze względu na wymagania telewizji, jeżeli federacja posiada więcej niż jeden zespół w fazie grupowej, powinny one być „równomiernie” rozłożone w dwóch zestawach grup (A-D oraz E-H).

Terminarz 
Ramowy terminarz zakładał rozegranie poszczególnych kolejek w następujących terminach:

Grupy 

Zasady ustalania kolejności w tabeli:

 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek na wyjeździe w całej rundzie;
 liczba zwycięstw w całej rundzie;
 liczba zwycięstw na wyjeździe w całej rundzie;
 punkty dyscyplinarne (czerwona kartka - 3 punkty, żółta kartka - 1 punkt);
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2022/2023)/Faza grupowa
 Liga Europy UEFA (2022/2023)/Faza grupowa

Przypisy

Uwagi 

Liga Konferencji Europy UEFA (2022/2023)